Alto Adige Cabernet
 Alto Adige Cabernet
 Alto Adige Cabernet riserva
 Alto Adige Cabernet franc
 Alto Adige Cabernet Sauvignon
 Alto Adige Cabernet-Lagrein
 Alto Adige Cabernet-Merlot
 Alto Adige Cabernet Sauvignon riserva
 Alto Adige Cabernet franc riserva
 Alto Adige Cabernet-Lagrein riserva
 Alto Adige Cabernet-Merlot riserva